Дренажная машина:

 Дренажная машина — тип мелиоративных машин.
 Дренажная машина — железнодорожная путевая машина.

Машины
Землеройные машины